Anton Hoffmann er navnet på flere personer:

 Anton Hoffmann (skolemand) (1830-1915) – dansk skolemand
 Anton Hoffmann (maler) (1863-1938) – tysk maler